Ла Монтоса има више значења:

 Ла Монтоса (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Монтоса (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Монтоса (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику